Список включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие в 2011 году первое место в мексиканском хит-параде, составляемом организацией Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas.

Ссылки 
 Архив мексиканского хит-парада

2011
Мексика